Mora Dhansiri, afluent del Dhaneswari a l'Assam (Índia)
 Dhaneswari, riu d'Assam (districte de Golaghat) i Nagaland (districte de Dimapur) 
 Dhansiri, riu d'Assam que neix a Towang, Xina.